Pas Sage en Seine (PSES) est une rencontre consacrée aux logiciels libres, au hacking et sa culture qui se déroule tous les ans depuis 2008 en fin de mois de juin, en Île-de-France (principalement Paris et particulièrement Choisy-le-Roi depuis 3 ans).

Histoire 
En 2015, la rencontre accueille notamment la députée Isabelle Attard, dans le cadre de discussions sur les décisions politiques concernant Internet.

L’édition 2016 voit un rapprochement avec le Hacker Space Festival, et a lieu pour la première fois en dehors de Paris, à la médiathèque Aragon de Choisy-le-Roi.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Journée du logiciel libre
 Logiciel libre
 RMLL
 FOSDEM
 JDLL

Liens externes 
 

Événement lié au logiciel libre en France
Événement à Paris